The Electric State és una pel·lícula d'aventures i ciència-ficció dirigida per Anthony i Joe Russo i escrita per Christopher Markus i Stephen McFeely, basada en la novel·la gràfica del mateix nom de Simon Stålenhag. La pel·lícula compta amb un repartiment que inclou Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie i Billy Bob Thornton.

Està previst que s'estrene el gener de 2024 a Netflix.

Referències 

Pel·lícules de ciència-ficció dels Estats Units
Pel·lícules del 2024